Президентское воссоединение — американский комедийный короткометражный фильм режиссёра Рона Ховарда с актёрами Saturday Night Live в главных ролях, которые пародировали президентов Форда и Обаму. Пародия была опубликована на веб-сайте Funny or Die 3 марта 2010 года и получила смешанные отзывы.

Сюжет 
Пародия вращается вокруг Барака Обамы (Армисен), готовящегося ко сну, но слишком озабоченного проблемой с банками и компаниями, выпускающими кредитные карты в Америке. Мишель (Рудольф) убеждает его удалиться на вечер, но как только он это делает, бывшие президенты Билл Клинтон (Хаммонд) и Джордж У. Буш (Феррелл) входит в комнату. Клинтон и Буш приходят, чтобы посоветовать Обаме, как справиться с ситуацией, вспоминая о своих прошлых обязанностях. Джордж Буш-старший (Карви) затем выходит из ванной и дает свой совет Обаме: забыть о показателях одобрения. Затем Джимми Картер (Эйкройд) входит в комнату (с набором инструментов и начинает закреплять случайный предмет на стене) и подвергается насмешкам со стороны других бывших президентов. Картер советует Обаме создать агентство потребительского финансирования, заявляя, что люди разочаровываются в том, что их обманывают банки и компании, выпускающие кредитные карты. Затем Рональд Рейган (Керри) появляется перед группой, удивляя Картера (поскольку Рейган мертв).

Рейган советует Обаме набраться смелости, чтобы справиться с банками и кредитными компаниями. Джеральд Форд (Чейз) тоже входит в комнату (спотыкаясь о стол, притворяясь, что поскользнулся на лестнице, выходящей из Air Force One), и персонаж Чейза ломается, предполагая, что это ещё один эпизод SNL, только чтобы узнать, что он на Funny or Die. Форд предполагает, что единственный способ остановить банки — это помиловать Ричарда Никсона (что он и сделал). Картер интерпретирует то, что Форд на самом деле имеет в виду, но Форд потрясен, увидев Картера, думая, что он мертв, только чтобы узнать, что он мертв. Группа спрашивает Обаму, помогли ли их предложения, но Обама отвергает их, говоря, что они были причиной того, что был создан беспорядок. Затем Рейган цитирует фальшивое заявление Джорджа Вашингтона, в котором говорится, что это Обама, и группа начинает насмехаться над Обамой, пока он не проснется и не поймет, что ему действительно нужно быть тем, кто создаст CFA, и поспешит собрать свой кабинет.

Примечания 

Короткометражные фильмы 2010-х годов
Пародия
Барак Обама